Округ Камден () — округ штата Миссури, США. Население округа на 2009 год составляло 40 705 человек. Административный центр округа — город Камдентон.

История 
Округ Камден основан в 1841 году.

География 
Округ занимает площадь 1696,4 км².

Демография 
Согласно оценке Бюро переписи населения США, в округе Камден в 2009 году проживало 40 705 человек. Плотность населения составляла 24 человека на квадратный километр.

Примечания 

Округа Миссури